6000 (getal)
 (6000) United Nations - planetoïde
 NGC 6000 - sterrenstelsel